Яман — літера ефіопської абетки

 Джан Яман (*1989) — турецький актор і адвокат

Яман — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Яман — село, Крутинський район, Омська область

Див. також 
 Яман-Дере
 Яман-Йол
 Яман-Таш (значення)
 Яман-Тепе
 Яман-Яр

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.